Khasia (kevers), genus van kevers uit de familie bladhaantjes.
 Khasiheuvels, ook Khasiaheuvels, heuvelgebied in Meghalaya, India.